Hallowell ist der Familienname folgender Personen:

 A. Irving Hallowell (Alfred Irving Hallowell; 1892–1974), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Kulturanthropologe 
 Anna Hallowell (1831–1905), US-amerikanische Abolitionistin und Bildungsreformerin 

 Edwin Hallowell (1844–1916), US-amerikanischer Politiker
 John Hamilton Hallowell (1913–1991), US-amerikanischer Soziologe 
 Norwood Hallowell (1909–1979), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Susan Hallowell (1835–1911), US-amerikanische Botanikerin und Hochschullehrerin

Hallowell ist der Name folgender Orte:

 Hallowell (Maine), Stadt im Kennebec County
 Hallowell (Kansas), Stadt in Kansas